Astoma seselifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Dc. Astoma seselifolium ingår i släktet Astoma och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
seselifolium